Ioánnis Maniátis (), souvent appelé Yánnis Maniátis (), est un footballeur international grec né le  à Livadiá. Il évolue au poste de milieu défensif.

Biographie 

Le , il s'engage avec le Paniónios GSS, club dans lequel il avait déjà évolué entre 2004 et 2010.

Statistiques détaillées

Palmarès 
 Avec l'Olympiakós :
 Champion de Grèce en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
 Coupe de Grèce en 2013.
 Avec le Standard de Liège :
 Coupe de Belgique en 2016.

Références

Liens externes 

 

Naissance en octobre 1986
Naissance en Béotie
Footballeur international grec
Joueur du Panionios
Joueur de l'Olympiakos
Joueur du Standard de Liège
Joueur de l'Atromitos FC
Joueur de l'Alanyaspor